Алекса́ндр Павло́вский: Павловский, Александр Александрович (1875—?) — русский офицер, подполковник, участник Русско-японской и Гражданской войн.
 Павловский, Александр Алексеевич (род. 1950) — белорусский военачальник и дипломат, генерал-лейтенант.
 Павловский, Александр Анатольевич (1936—1977) — советский фехтовальщик-шпажист, призёр Олимпийских игр.
 Павловский, Александр Дмитриевич (1857—1944) — русский бактериолог, патологоанатом, фармаколог и хирург.
 Павловский, Александр Иванович (1927—1993) — российский и советский физик, академик РАН, Герой Социалистического Труда.
 Павловский, Александр Ильич (1947—2018) — советский и российский режиссёр, сценарист, актёр.
 Павловский, Александр Кондратьевич (1861—1923) — русский архитектор.